Lappen kan syfta på:
Lappen (ånglok) – ett ånglok byggr av 1904
Lappen – en sjö i Bodens kommun
Barva-Lappen – en sjö i Eskilstuna kommun
Lappen, Nykarleby – en ö i Österbotten
Lappen, Karleby – en ö i Mellersta Österbotten